Кафедральный собор святого Михаила () (в обиходе Собор Ковентри) — собор Церкви Англии, резиденция епископа Ковентри (Западный Мидленд, Англия) и центр одноимённой епархии.

В городе было три собора: от первого, аббатства Святой Марии, остались только руины; второй, наиболее известный собор, посвящённый Святому Михаилу и построенный в XIV веке в готическом стиле, сохраняется в виде разрушенного остова после бомбардировки во время Второй мировой войны, в ноябре 1940 года. Третьим является новый собор, построенный рядом с невосстановленным.

Приорат св. Марии 

Приорат св. Марии в Ковентри был основан при перемещении епископской резиденции  из Личфилда в Ковентри с 1095 по 1102 год. В 1539 году распущен Генрихом VIII. До 1095 года это был небольшой бенедиктинский монастырь, основанный в 1043 году Леофриком и его женой леди Годивой. Строительство началось вскоре после 1095 года и к середине XII века поднялась церковь длиной  с немалыми сопутствующими постройками. Леофрик, вероятно, был погребён в англосаксонской церкви в Ковентри, а Годива, судя по записям — подле своего отца приора Эфика в Ившемском аббатстве. После роспуска монастыря церковь снесена.

Собор св. Михаила

Средневековый 

Приходская церковь св. Михаила была построена в конце XIV — начале XV века из местного красного песчаника и была одной из крупнейших приходских церквей в Англии. В 1918 году, когда была создана епархия Ковентри, церковь стала её собором. Шпиль высотой 284 фута (87 метров) до основания пятифутового флюгера является самой высокой точкой Ковентри и третьим по высоте соборным шпилем в Англии (после Солсбери и Нориджа).

Это здание разрушено в ходе бомбардировок Ковентри силами люфтваффе 14 ноября 1940 года, уцелели только внешние стены, башня со шпилем и бронзовое надгробие первого епископа. Провост Ричард Ховард после бомбардировки написал на стене за алтарём: «Прости нас, Отче» (). Развалины признаны объектом культурного наследия Англии I класса.

В 1962 году BBC транслировала документальный фильм «Акт веры» () об истории собора, его гибели и строительстве нового.

Современный 
Современный собор св. Михаила построен рядом с руинами прежнего по проекту  и бюро «» фирмой «» и также является объектом наследия I класса. Проект Спенса, за который он был впоследствии возведён в рыцарское достоинство, победил на объявленном в 1950 году конкурсе среди более двухсот претендентов. Именно Спенс предложил не восстанавливать старый собор и оставить его в руинах в качестве памятника бок о бок с новой церковью. Определённое единство между обоими зданиями создаёт общий материал — красный песчаник.

Собор заложен 23 марта 1956 года королевой Елизаветой II. 24-метровый ажурный металлический шпиль установлен вертолётом в апреле 1962 года, и 25 мая 1962 года собор был освящён. В честь этого события 30 мая состоялась премьера специально написанного «» Бриттена.

Новый собор выстроен в стиле модернизма. В интерьере важным элементом является огромный (некоторое время считавшийся самым большим в мире) гобелен «» художника Грэма Сазерленда, скульптура «Богоматерь скорбящая»  в восточном конце и абстрактный витраж баптистерия (художник Джон Пайпер, мастер-витражист ). Витраж занимает всю стену и состоит из 195 панелей широкой гаммы цветов и оттенков. Витражи в нефе собора выполнили , Кит Нью () и . Эти витражи обращены от молящихся. Согласно замыслу Спенса, витражи справа и слева попарно соответствуют друг другу и представляют стадии существования от рождения до старости, с кульминацией у алтаря. Окна с одной стороны символизируют человеческое, с другой — божественное. Следует отметить и экспрессионистское гравированное Большое западное окно «Святых и ангелов» (гравёр ). В январе 2020 года грабители разбили одно из стёкол Хаттона «Ангел с Вечным Евангелием». «Таблицы мира» — десять каменных табличек в стенах — и купель вырезал немецкий эмигрант . Аналой в форме орла и балдахин над епископским троном выполнены скульптором

Символы примирения 
В руинах старого собора находится несколько символов примирения.

Обугленный крест 

После бомбардировки собора каменщик Джок Форбс обратил внимание на две перекрещенные обугленные балки и скрепил их. В 1964 году на алтаре руин установлена копия оригинального креста, который хранится в закрытом помещении на лестнице, соединяющей собор с залом св. Михаила.

Крест из гвоздей 

Крест изготовлен после бомбардировки провостом Ричардом Ховардом по идее его младшего друга преподобного Артура Филипа Уэльса из трёх гвоздей, скреплявших конструкции кровли собора. Ныне располагается в центре большого креста в новом соборе. Крест из гвоздей стал , открыто более 330 центров, в каждом из которых есть аналогичный крест, сделанный из гвоздей, найденных в руинах, либо из гвоздей, изготовленных в одной из тюрем Германии.

Один из крестов подарен церкви кайзера Вильгельма, которая также сохраняется в руинах в память о бомбардировках Берлина союзниками, копия креста — капелле Примирения в составе мемориала Берлинской стены. Оригинал креста также несут корабли флота Её Величества «Ковентри». С одного из них, потопленного в ходе Фолклендской войны, крест был возвращён военными водолазами и в 1988 году перешёл к очередному кораблю под названием «Ковентри», который был списан в 2002. После этого крест перешёл к HMS «Diamond» (D34).

Сталинградская Мадонна 

В Ковентри наряду с Волгоградом находится копия «Сталинградской Мадонны» Курта Ройбера, оригинал которой хранится в церкви кайзера Вильгельма как символ примирения трёх прежде враждебных государств.

Статуя Примирения 

В 1995 году к 50-летию окончания Второй мировой войны собор Ковентри под названием «» получил бронзовую копию скульптуры «Воссоединение» , созданной в 1977 году в дар департаменту наук о мире Университета Брадфорда. Аналогичные копии установлены в Парке Мира (Хиросима), поблизости от зданий парламента Северной Ирландии и у капеллы Примирения в составе мемориала Берлинской стены.

Орган 
В новом соборе в 1962 году даремской фирмой «Harrison & Harrison» построен 76-регистровый (от 32-футовых) орган с четырьмя 61-клавишными мануалами (Хор, Хауптверк, Швеллер и Соло) и 32-клавишной педалью. Трактура электрическая. В 1987 году орган ремонтировался той же фирмой, на рубеже веков инструмент был вычищен, заново настроен и отремонтирован после пожара Дэвидом Уэлсом.

Примечания

Источники

Дополнительная литература 
 Thomas, John (1987). Coventry Cathedral. Unwin Hyman. ISBN 978-0044400110.
 Demidowicz, George (2003). Buildings of Coventry: an illustrated architectural history. Stroud: Tempus. (p. 28). .

Ссылки 

 
 Further reading about Coventry’s three Cathedrals
 Virtual tour of both the new cathedral and the ruins
 The Cross of Nails website
 Фотографии с хештегом «Coventry Cathedral» в социальной сети Flickr
 Photograph of interior prior to destruction
 «Like a Phoenix from the Ashes: The Medieval Stained Glass of Coventry Cathedral» — Vidimus о средневековых витражах собора в Ковентри

См. также 
 Музей-заповедник «Сталинградская битва»
 Картинная галерея и музей Герберта

Здания и сооружения Ковентри
Храмы, построенные в XIV веке
Храмы, построенные в XX веке
Ковентри
Соборы I категории в Англии